Ямная:

 Ямная — деревня Строевского сельского поселения Устьянского района Архангельской области.
 Ямная (приток Аргатъюла) — река в Томской области.
 Ямная (приток Боганиды) — река на севере Красноярского края, приток Боганиды
 Ямная (приток Жиздры) — река в Калужской области.
 Ямная (приток Мензы) — река в Забайкальском крае.
 Ямная (приток Нелобки) — река в Свердловской области.
 Ямная (приток Пеледуя) — река в Республике Саха.
 Ямная (приток Стрелины) — река в Кемеровской области.
 Ямная (приток Хатанги) — река на севере Красноярского края, приток Хатанги.
 Ямная (приток Хилка) — река в Забайкальском крае.
Другое
 Ямная культура — археологическая культура эпохи позднего медного века — раннего бронзового века.